McCracken (Kansas), plaats in de Verenigde Staten
 McCracken County, county in Kentucky
 Hugh McCracken (1952-2013), Amerikaans gitarist en muziekproducent